est la formule brute de plusieurs isomères.

 
 acide vanillylmandélique , numéro CAS 
 acide syringique, numéro CAS 
 gallate d'éthyle, numéro CAS